Tommy Robb (Belfast, 14 de octubre de 1934) es un expiloto norirlandes de motociclismo, que participó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1957 hasta 1973.

Biografía 
Robb comenzó compitiendo en carreras de motocross durante la década de los 50 con una James. Posteriormente, compitió en carreras irlandesas de grasstracks, ganando seis títulos naciones de 25 millas entre 1954 y 1956. Su primera carrera de carretera ocurrió en Lurgan Park, a las afueras de Belfast, en 1957 con una 197 HJH. Fue su patrocinador Terry Hill, quien le proporcionó las motos con las que compitióː 173 MV y la 250 cc NSU Sportmax. En 1957, debutaría en el Campeonato del Mundo de Motociclismo en el Gran Premio del Úlster de 250cc donde Robb acaba tercero y subiría un puesto más en el podio al año siguiente.

Robb estuvo esponsorizado por Geoff Monty y Allen Dudley-Ward hasta que en 1962 ficha por el equipo Honda, ganando su primera carrera en 1962 con el Gran Premio del Úlster de 250cc con otras dos victorias en el Gran Premio de Japón inaugural en Tokio.

En 1963, Robb se convirtió en uno de los primeros pilotos no japoneses contratados en Honda y queda subcampeón por detrás de su compañero de equipo Jim Redman en 350cc y tercero en la cilindrada de 125.

En 1973, conseguiría su otra victoria importanteː la carrera de 1973 de 125cc, a bordo de una Yamaha. También fue campeón cinco veces de la carrera North West 200 de Irlanda del Norte.

Hacia el final de su carrera, Robb montó una escuela de carreras de carretera junto con el experiodista de la revista  Motor Cycle y propietario de una tienda de motocicletas minoristas David Dixon, utilizando Yoshimura- Hondas con Dixon como importador y distribuidor británico de equipos de sintonización Yoshimura.

Resultados en el Campeonato del Mundo

Carreras por año 
(Carreras en negrita indica pole position; carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Irlanda del Norte
Pilotos de Yamaha
Pilotos de Honda en motociclismo
Pilotos de Suzuki
Pilotos de Bultaco
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc
Nacidos en Belfast